Dorsvlegel
 trommelstokken; zie Trommel

Sport 
Bij veel sporten wordt een slaghout gebruikt:
 bat, slaghout bij tafeltennis
 Cricketbat, slaghout bij cricket
 Colf, slaghout van het gelijknamige spel
 Golfclub, slaghout bij golf
 Hockeystick, slaghout bij hockey
 Honkbalknuppel, slaghout bij honkbal
 knuppel, slaghout bij softbal
 Kliek, slaghout bij kolven
 maille, slaghout bij malie
 Andere sporten:
 Jeu de paume
 Lacrosse
 Stoolball

Zie ook 
Knots
Knuppel (doorverwijspagina)
Slapstick